I VIVA World Cup проходил с 20 по 24 ноября 2006 года в Окситании. В нём принимали участие 4 команды, которые сначала встречались в групповом раунде, а затем две лучшие команды встречались в финале турнира. Всего состоялось 7 встреч, из которых сыграны были 4. В остальных 3 матчах были засчитаны технические поражения.

Ситуация перед чемпионатом 

. Таким образом, фактически в турнире приняли участие 3 команды.

Групповой турнир 

Сборной Южного Камеруна во всех матчах засчитаны поражения со счётом 0:3.

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Футбол в Европе в 2006 году
Футбольные соревнования, проводимые не под эгидой ФИФА
Окситания
Международные соревнования по футболу во Франции
Ноябрь 2006 года
Спорт во Франции в 2006 году